Евгений Леонидович Рымшин (, 16 июня 1976, Орджоникидзе, УССР) — украинский футболист, игравший на позициях защитника и нападающего.

Клубная карьера 
Евгений Рымшин родился 16 июня 1976 года в городе Орджоникидзе Днепропетровской области. Именно с Орджоникидзе и связаны первые шаги в футболе Евгения. Здесь он выступал за местную ДЮСШ, а в 1992 году первым взрослым клубом Рымшина стал местный «Авангард», игравший в чемпионате области.

В 1993 году подписал свой первый профессиональный контракт с второлиговой кировоградской «Звездой», но надолго в команде из Кировограда не задержался, и в том же году подписал контракт с третьелиговым «Сириусом», который представлял Кривой Рог. Затем выступал во второлиговых клубах «Водник» (Херсон), «Дружба» (Бердянск) и «Металлург» (Донецк).

В июле 1996 года переходит в состав днепропетровского «Днепра». 20 июля 1996 года Евгений дебютирует в составе своей новой команды в Высшей лиге Украины. Однако закрепиться в «Днепре» Рымшину так и не удалось (в составе днепропетровской команды в целом сыграл всего 4 матча), из-за чего в поисках стабильной игровой практики он вынужден был отправиться в аренду «Металлург» (Новомосковск), «Звезда-НИБАС» (Кировоград) и «Прикарпатье» (Ивано-Франковск).

В начале 1998 года усилил состав «Кривбасса», в составе которого выступал на протяжении следующих 5 лет. В футболке криворожан в чемпионате Украины сыграл 124 матча и забил 19 мячей, ещё 15 матчей (8 голов) провёл в кубке Украины. Ещё 4 матча Евгений сыграл в еврокубках в сезоне 1999/2000. Кроме главной команды криворожан, выступал и в составе их фарм-клуба, «Кривбасс-2», за который сыграл 27 матчей и забил 18 мячей.

Во время зимней паузы сезона 2003/04 находился на просмотре в кировоградской «Звезде», но в апреле 2004 года усилил состав львовских «Карпат». Однако в мае 2004 года перешёл во второлиговый «Горняк» (Кривой Рог), а летом 2004 года уехал в Казахстан, где в течение полугода выступал в клубе «Женис» (Астана). В начале 2005 года вернулся на Украину, в Харьков, где выступал в составе местного «Гелиоса». Однако в стартовом составе команды появлялся редко, поэтому летом 2005 года снова уехал в Казахстан, где защищал цвета «Ордабасы» (Шымкент). В начале 2006 года вернулся на Украину и начал выступать в составе черкасского «Днепра». Летом 2006 года перешёл в клуб второй лиги «Локомотив» (Двуречная), сыгравший всего 5 официальных матчей в новом сезоне и распавшийся, после чего и завершил карьеру профессионального футболиста.

После завершения карьеры профессионального футболиста продолжил свои выступления в любительском футболе. В частности, выступал в клубах Днепропетровской области: «Авангард» (Орджоникидзе) (2006—2007, 2012), «Севаш» (Днепропетровск) (2007), «СтеклоПласт» (Днепропетровск) (2008), «Электрометаллург-НЗФ» (2008) и «Штурм» (Партизанское) (2010).

Карьера в сборной 
В 1996 году Евгений Рымшин сыграл 2 поединка в футболке молодёжной сборной Украины.

Достижения 
 Высшая лига чемпионата Украины
 Бронзовый призёр (2): 1999, 2000
 Кубок Украины
 Финалист (1): 2000

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на сайте FootballFacts.ru
 Статистика выступлений игрока на сайте allplayers.in.ua
 
 Профиль игрока на сайте worldfootball.net

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Авангард» Жёлтые Воды
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Дружба» Бердянск
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Металлург» Новомосковск
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Кривбасс-2»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Локомотив» Двуречная